Ред (, , также возможен перевод ) может означать:

Как часть топонима 
 Ред-Рок (Красная Скала)
  (Красная Гора)
 Ред-Лейк (Красное Озеро)
 Ред-Ривер (Красная Река)
  (Красный Ручей)

Прочее 
 Ред Баттонс (1919—2006) — американский актёр-комик.
 В русском языке ред. — общепринятое сокращение для слов «редактор», «редакция» и однокоренных.

См. также 
 Рэд
 Рид
 Редд
 Red
 Redd
 
 Красный, Красная, Красное, Красные
 Красный цвет
 Рыжий, Рыжая, Рыжее
 Рыжий цвет